Forkortelsen CPR kan henvise til flere artikler:

 CPR-registeret – se Det Centrale Personregister
 CPR-nummer – se CPR-nummer
 Cardiopulmonary resuscitation - forkortes til CPR
 Canadian Pacific Railway